Das Arctic Circle Race ist ein Langstreckenrennen über drei Tage in drei Etappen im Skilanglauf. Es wird jährlich im März oder April in Grönland am Rande des Polarkreises ausgetragen.

Das Rennen 
Das Austragungsgebiet ist die Gegend um Sisimiut an Grönlands Westküste. Es befindet sich ungefähr 70 km nördlich des Polarkreises. Die Laufstrecken sind für Frauen und Männer die gleichen. Das Rennen gilt als eines der schwersten überhaupt wegen der extremen Witterungsbedingungen. Häufig müssen die Läufer bei Temperaturen unter −30 °C stürmischen Winden trotzen. Die Ausfallquote ist hoch. Trotz der schwierigen Bedingungen handelt es sich grundsätzlich um ein Amateurrennen. Dennoch nehmen manchmal bekannte Skilangläufer teil, wie Bjørn Dæhlie 2004. Auch andere Persönlichkeiten außerhalb des Skisports finden sich unter den Teilnehmern, wie der Radrennfahrer Jesper Skibby im Jahr 2003 oder Kronprinz Frederik von Dänemark 2016.

Geschichte 
Das Arctic Circle Race wurde 1997 erstmals ausgetragen, wobei damals noch nicht alle Läufer gemeinsam starteten, sondern in mehreren Gruppen antraten. Das Hauptrennen hat eine Länge von 160 km. 1998 wurde die heutige Austragungsform übernommen. 2001 wurde das Miki-Rennen ( „klein“) eingeführt, das für Kinder und Jugendliche gedacht ist. 2002 wurde ein weiteres Rennen über die halbe Distanz von 80 km eingeführt. Beim Rennen 2004 wurde das halbe Rennen auf die heutige Strecke von 100 km verlängert. Im selben Jahr sorgte ein starker Sturm dafür, dass das Rennen nach dem zweiten Tag abgebrochen werden musste. Auch im Jahr 2009 verhinderte ein Schneesturm die vollständige Durchführung des Rennens. Der erste Renntag wurde abgesagt, dafür verlängerte man die beiden folgenden Etappen, so dass insgesamt 120 Kilometer zu absolvieren waren. 2015 musste erneut die dritte Etappe abgesagt werden. Für 2020 wurde das Arctic Circle Race wegen der Coronavirus-Epidemie erstmals abgesagt. 2021 und 2022 wurde das Rennen erneut abgesagt.

Siegerliste

Frauen 160 km

Männer 160 km

Weblinks 
 Offizieller Internetauftritt

Einzelnachweise 

Skilanglaufwettbewerb
Sportveranstaltung in Grönland
Wintersport (Königreich Dänemark)